Исебаниа может означать:

 Исебаниа (Кения) — город в Кении.
  — город в Танзании.